Wiedźmin è il titolo originale della Saga di Geralt di Rivia, ciclo fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. Può inoltre riferirsi a:

Cinema e televisione 
Wiedźmin – film del 2001
Wiedźmin – serie televisiva del 2002

Letteratura 
Wiedźmin – raccolta di racconti di Andrzej Sapkowski

Videogiochi 
The Witcher (Wiedźmin) – videogioco del 2007
The Witcher 2: Assassins of Kings (Wiedźmin 2: Zabójcy królów) – videogioco del 2011
The Witcher 3: Wild Hunt (Wiedźmin 3: Dziki Gon) – videogioco del 2015